Hairan I o Septimi Herodià, príncep de Palmira
 Hairan II o Herodes de Palmira, príncep de Palmira i germanastre de l'anterior